Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „6”:

Wojska Polskiego
 6 Regiment Pieszy Litewski – pułk piechoty wojsk litewskich; dowódca w 1792: gen. Niesiołowski; stan osobowy w 1792: 948 ludzi
 6 Regiment Pieszy Łanowy – pułk piechoty wojsk koronnych, istniejący w latach 1726-1794, walczył w obronie Konstytucji 3 Maja; regiment ten nazywano łanowym, gdyż powstał w 1726 po likwidacji instytucji piechoty łanowej; stan osobowy w 1792: 1426 ludzi
 6 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego – pułk piechoty polskiej okresu Księstwa Warszawskiego
 6 Pułk Piechoty Liniowej – pułk piechoty polskiej okresu Królestwa Kongresowego
 6 Pułk Strzelców Pieszych Braci Krakowian – pułk piechoty polskiej okresu Królestwa Kongresowego, sformowany w maju 1831
 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich – pułk piechoty polskiej okresu powstania wielkopolskiego; późniejszy 60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 6 Pułk Strzelców Polskich – 2 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie)
 6 Pułk Strzelców Pieszych – pułk piechoty Armii Polskiej we Francji przemianowany na 48 Pułk Strzelców Kresowych
 6 Pułk Piechoty – Legionów Polskich (1915-1917)
 6 Pułk Piechoty Legionów – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 6 Pułk Strzelców Podhalańskich – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 6 Kresowy Pułk Strzelców Pieszych – pułk piechoty Wojska Polskiego we Francji (2 DSP)
 6 Pułk Piechoty – pułk piechoty ludowego Wojska Polskiego
 6 Zapasowy Pułk Piechoty

Austriackie
 6 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego ( - 1808)
 6. Warażdyński Pułk Piechoty Pogranicza Wojskowego w Bjelovar (zobacz Pogranicze Wojskowe)

Austro-węgierskie
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 6 (1762–1918)
 6 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1889–1917) → Pułk Strzelców Nr 6
 6 Pułk Piechoty Honwedu (1886-1918)

Niemieckie
 6 Pułk Grenadierów im. Hrabiego Kleista von Nollendorfa (1 Zachodniopruski) (1772–1918)
 6 Pułk Piechoty

Rosyjskie
 6 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (6-й Финляндский стрелковый полк)
 6 Lipawski Pułk Piechoty (1806–1918)
 6 Pułk Strzelców (1834–1918)
 6 Taurydzki Pułk Grenadierów (1756–1918)
 6 Północny Pułk Strzelecki (1919–1920)

Włoski
 6 Pułk Bersalierów (1861–1943, 1992-2002 i od 2005)